Opus Dei () har flere betydninger:

 Opus Dei - en katolsk organisation
 Opus-Dei: Existence After Religion - et kortspil